Jazzfestivalen kan avse:
 Göteborgs Jazzfestival
 Kristianstad/Åhus Jazzfestival
 North Sea Jazz Festival
 Stockholm Jazz Festival
 Umeå Jazzfestival
 Ystad Sweden Jazz Festival